Ermippe, secondo la mitologia greca, fu un'amante di Zeus.
 Ermippe è un satellite naturale minore del pianeta Giove.